Наваги — название населенных пунктов в Азербайджане:

 Наваги (посёлок) — поселок в Аджикабульском районе
 Наваги — село в Аджикабульском районе
 Наваги — село в Ахсуинском районе

См. также 
 Навагинское
Навага